Alexander Prandtl – agronomo tedesco
 Ludwig Prandtl – fisico tedesco
 Numero di Prandtl
 Wilhelm Prandtl – chimico tedesco